Le Palazzo Pubblico, édifice emblématique de la ville de Sienne, est un monument civil dont la construction fut entamée à la fin du  et achevée vers le milieu du . On y retrouve les éléments architecturaux qui caractérisent le gothique siennois. Il se situe dans le bas de la Piazza del Campo, la place centrale de Sienne qui accueille 2 fois par an le Palio.
On y entre par la cour : le Cortile del Podestà.

À l'une des extrémités du palais se trouve l'impressionnante Torre del Mangia (du surnom de son premier sonneur, Giovanni di Duccio, dit le Mange gains), dont la hauteur atteint 102 m et dont la construction dura 10 ans. Une chapelle en forme de loggia, la Cappella di Piazza, fut érigée au pied de la tour entre 1352 et 1376.

Le rez-de-chaussée
Il est réservé aux bureaux de l'administration municipale dans un cadre agrémenté  des peintures de Simone Martini, Sano di Pietro, Le Sodoma. 

Le Cortile del Podestà donne accès à la Torre del Mangia et au Teatro Comunale dei Rinnovati, restauré au  par Carlo Galli da Bibiena.

Le premier étage
Il comprend les œuvres majeures du Museo Civico de Sienne. Les fresques du Palazzo Pubblico y sont présentées.

la Salle de la Mappemonde (Sala del Mappamondo), qui doit son nom à la mappemonde tournante peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1345. Deux fresques murales de Simone Martini :  la Maestà et le portrait équestre du condottiere Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Montemassi (au moment du siège de Montemassi).
La  Salle des Neuf,  du conseil de 9 citoyens « gouverneurs et défenseurs de la commune et du peuple » qui s’y réunit  entre 1287 et 1355. Elle abrite la célèbre fresque d'Ambrogio Lorenzetti  des Effets du bon et du mauvais gouvernement, peinte à partir de 1338.
 La  Sala di Balia  décorée en 1407 par Martino di Bartolomeo et Spinello Aretino de fresques représentant au plafond les Vertus et sur les murs la vie du pape siennois Alexandre III.
LAntecappella  nommée ainsi parce qu'elle mène à la chapelle, couverte des peintures de Taddeo di Bartolo  représentant une série d'hommes illustres (Cicéron, Judas Macchabée, Scipion l'Africain, Caton l'Ancien, Caius Mucius Scævola) et des Vertus cardinales (Justice, Magnanimité, Force, Prudence et Religion).
 La Capella de' Signori  décorée de fresques illustrant la vie de la Vierge (L‘Adieu aux Apôtres, La Mort de la Vierge, Les funérailles de la Vierge, l’Assomption) peintes en 1406-1407 par Taddeo di Bartolo. 
 la  Sala del Concistoro ornée de tapisseries des Gobelins. Les fresques du plafond (exécutées entre 1529 et 1535) sont l’œuvre de Domenico Beccafumi. 
 Salle du Risorgimento (ou de Victor-Emmanuel II) consacrée au Risorgimento. Divers bustes, objets et des fresques historiques consacrées aux hauts faits du roi de la maison de Savoie pour l'unification italienne.

Le second étage
Avec ses deux ailes, ajouté en 1680.

Extérieur 
Une chapelle est accolée au palais à l'aplomb de la Torre del Mangia, édifiée en remerciement à la Vierge après la peste qui a frappé la cité au .

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Museo Civico (Sienne)
 Torre del Mangia
 Cappella di Piazza

Liens externes 

 

Palais du Moyen Âge
Patrimoine du XIIIe siècle
Patrimoine du XIVe siècle
Musée à Sienne